Республиканская Футбольная Группа «А» 1961/1962 () — 38-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 

 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1961/1962
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1961 году
Спорт в Болгарии в 1962 году